Камерилов Денис Олегович (* 1989) — український веслувальник на каное, майстер спорту України міжнародного класу.
 Камерилов Олег Єгорович — заслужений працівник фізичної культури й спорту України (2019).

Примітки